LTZ ou ltz est un sigle ou un code qui signifie :
 Luxembourgeois, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 Suzuki LTZ, un quad du constructeur japonais Suzuki.